«Волжанка» — российский женский футбольный клуб из Чебоксар. Основан в 1986 году. На высшем уровне в чемпионате России играл в 1990—1993 годах, а также в 1996 и 2000-2002 годах.

Чемпионаты СССР и России 

* исключена после 8 игр за неуплату регистрационного сбора (все результаты аннулированы)

 по окончании сезона 2002 года команда снялась с соревнований

Значимые матчи 
С 1991 по 1993 года в Чебоксарах проводился представительный турнир с участием женских футбольных команд.
Легенда

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты СССР на сайте RSSSF 
 Чемпионат России на сайте RSSSF 
 на сайте womenfootball.ru 
 Сайт федерации футбола Чувашии 
 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА В ЧУВАШИИ 

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Чувашии
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Чебоксар